

Чилтон — місто, штат Вісконсин
 Чилтон — місто, штат Вісконсин
 Чилтон — переписна місцевість, штат Техас